Lilla Svartö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Svartö (vid Obbnäs, Kyrkslätt), Nyland, 
 Lilla Svartö (vid Porkala, Kyrkslätt), Nyland,

Se även
Stora Svartö
Svartö

Robotskapade Finlandförgreningar